Jan Kalff of Jan Kalf kan verwijzen naar:
 Jan Kalff (stedenbouwkundige) (1831-1913), medeverantwoordelijke voor het Amsterdamse uitbreidingsplan uit 1877
 Jan Kalf (monumentenzorg) (1873-1954), directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
 Jan Kalff (1901-1974), burgemeester en verzetsstrijder 
 Jan Kalff (landschapsarchitect) (1933), naoorlogse landschapsarchitect
 Peter Jan Kalff (1937), Nederlands bankier